Galibi (Suriname), een dorp en ressort in Nickerie, Suriname
 Galibi (Frans-Guyana), een dorp in Kourou, Frans-Guyana
 Natuurreservaat Galibi, een natuurreservaat met zeeschildpadden in Nickerie, Suriname
 Galibi (orde), een soefi-orde